Транскрипция собственных имён с датского языка на русский часто вызывает затруднения, так как для большинства датских гласных фонем в русском языке отсутствуют аналогии. Поэтому всё ведёт к условностям транскрипции на русский язык.

В транскрипции на русский язык удвоенные согласные буквы передаются удвоением соответствующих русских букв, хотя удвоение согласных букв в датском языке не означает их долготы. В географических названиях при соседстве удвоенных согласных с другой согласной буквой в передаче остаётся лишь одна из удвоенных согласных (Gylling — Гюллинг, но Bernstorff — Бернсторф).

В практической транскрипции на русский язык «толчок», специфический перебой в прохождении воздушной струи в момент произнесения, не отражается, хотя в датском языке играет смыслоразличающую роль.

В русской транскрипции свободный артикль датского языка (den, det, de) не передаётся, а постпозитивный суффигированный (en, et, ne) передаётся только тогда, когда название без него не употребляется. Предпочтительнее использовать формы имён без артикля, так как в некоторых диалектах (южно- и западноютском) вообще не существует суффигированного определённого артикля.

Примечания

Использованная литература 
 
 Д. И. Ермолович «Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имён собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода. С приложением правил практической транскрипции имён с 23 иностранных языков, в том числе, слоговых соответствий для китайского и японского языков». Стр. 146—148. М.: «Р.Валент», 2001. ISBN 5-93439-046-5.
 Р. С. Гиляревский «Иностранные имена и названия в русском тексте». Стр.135—141. М.: «Высшая школа», 1985

См. также 
 Правила чтения букв и буквенных сочетаний датского языка
 Исландско-русская практическая транскрипция
 Норвежско-русская практическая транскрипция
 Фарерско-русская практическая транскрипция
 Шведско-русская практическая транскрипция

Датский язык
Практическая транскрипция с русским языком